KWX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kiwai Island (Papua Nuova Guinea)
 kwx – codice ISO 639-3 della lingua khirwar